La Copa Davis 1931 fue la 26.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 24 al 26 de julio de 1931. Francia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Gran Bretaña por 3 a 2.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B 
 zona america c ----

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1931